Санта Марија Халапа дел Маркес има више значења:

 Општина Санта Марија Халапа дел Маркес (Оахака), општина у савезној држави Оахака у Мексику
 Санта Марија Халапа дел Маркес (Санта Марија Халапа дел Маркес, Оахака), насеље у савезној држави Оахака у Мексику